

France 
 Église Saint-Just de Danjoutin (Territoire de Belfort)
 Église Saint-Just d'Arbois (Jura)
 Église Saint-Just de Beauvais (Oise)
 Église Saint-Just de Cornier (Haute-Savoie)
 Église Saint-Just de Courbous à Sournia (Pyrénées-Orientales)
 Église Saint-Just de Lyon (V) (Rhône)
 Église Saint-Just de Palmes à Campoussy (Pyrénées-Orientales)
 Église Sainte-Juste-et-Sainte-Ruffine de Prats-de-Mollo-la-Preste (Pyrénées-Orientales)
 Église Saint-Just de Pressac (Vienne)
 Église Saint-Just de Hautefage-la-Tour (Lot-et-Garonne)

Italie 
 Cathédrale Saint-Just de Trieste (Frioul-Vénétie julienne)

Voir aussi